Mitteldeutsche Kampfbahn ist der frühere Name folgender Sportstätten:

 Kurt-Wabbel-Stadion in Halle (1921 bis 1936)
 Steigerwaldstadion in Erfurt (1931 bis 1948)